Thirteen ("tredici" in inglese) può riferirsi a:

Cinema e Televisione 
Thirteen - 13 anni (Thirteen) – film del 2003 diretto da Catherine Hardwicke
Thirteen – serie tv inglese del 2016

Intrattenimento 
Thirteen – montagna russa al parco divertimenti di Alton Towers

Musica 
Thirteen – album del 1986 di Emmylou Harris
Thirteen – album del 1991 dei Teenage Fanclub
Thirteen – album del 2011 di Robert Miles
Thirteen – album del 2011 dei Megadeth
Thirteen – EP del 2018 di William Ryan Key

Pagine correlate 
 13 (disambigua)